Иван Костов:
 Костов, Иван (род. 1949) — болгарский политик.
 Костов, Иван (1913—2004) — болгарский учёный.